Leopold I d'Àustria
 Leopold I del Sacre Imperi Romanogermànic, VIII d'Àustria